Солинас () — фамилия.

Известные носители 
 Солинас, Кристиан (род. 1976) — итальянский политик. Президент автономной области Сардиния (с 2019).
 Солинас, Мариза (1941—2019) — итальянская актриса и певица.